Гяедемеесте () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Гяедемеесте () — селище в Естонії, адміністративний центр волості Гяедемеесте повіту Пярнумаа.